Dywizjony artylerii noszące numer 9:

Wojska Polskiego:
 9 Dywizjon Artylerii Konnej 1920-1921 → 8 dak 1921-1927 → 14 dak
 9 Dywizjon Artylerii Konnej 1921-1939
 Kadra 9 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej 1931-1933 → morski daplot
 9 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 1938-1939
 9 Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1939
 9 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 9 DP 1942
 9 Dywizjon Artylerii Samochodowej 1944
 9 Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego 1944-1945
 9 Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej 1962-1988
 9 Dywizjon Artylerii 1962-1992
 9 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Marynarki Wojennej

Cesarskiej i Królewskiej Armii:
 9 Dywizjon Artylerii Konnej